Sinton (Teksas)
 (4333) Sinton – planetoida

Osoby noszące nazwisko Sinton
 Andy Sinton – angielski piłkarz
 David Sinton – amerykański przedsiębiorca i milioner
 David Sinton Ingalls – amerykański pilot, as bojowy
 John Alexander Sinton – brytyjski lekarz i żołnierz

Zobacz też 
 
 Leigh Sinton